Brooklands bezeichnet
 eine englische Rennstrecke, siehe Brooklands
 eine spezielle Form der Windschutzscheibe bei Rennwagen, siehe Brooklands-Scheibe
 Brooklands (Manchester) 
 Brooklands (Trafford) 
 Bentley Brooklands
 Brooklands (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 einen Teil der heutigen Stadt St. James-Assiniboia, Kanada